Пам'ятник Тарасові Шевченку — пам'ятник Тарасові Шевченку в Афінах встановлений у 2006 році;
 Пам'ятник Тарасові Шевченку — пам'ятник Тарасові Шевченку в Афінах встановлений у 2010 році;